Le Masters de Riga de snooker 2018 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du 27 au  à la Riga Arena en Lettonie. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société russe Kaspersky Lab. 

L'événement compte 128 participants aux qualifications et 64 dans le tableau final. Il est le premier tournoi majeur de la saison. Le vainqueur remporte une prime de .

Le tenant du titre est Ryan Day. Il s'était imposé aux dépens de Stephen Maguire 5 manches à 2. En 2018, c'est Neil Robertson qui remporte l'épreuve face à Jack Lisowski. Le meilleur break a été réalisé par le Chinois Liang Wenbo : il s'agit d'une série de 140 points.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finale : 
 16èmes de finale : 
 32émes de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale : 

Le break de 147 est récompensé par une prime de .

Qualifications 
Ces matchs se sont tenus du 2 au  au Preston Guild Hall de Preston en Angleterre. Les rencontres ont été disputées au meilleur des 7 manches.

Tableau

Finale

Centuries

Pendant les qualifications 
 140  Michael White
 137  Noppon Saengkham
 137  Li Yuan
 137  Scott Donaldson
 133  Kurt Maflin
 123, 107  Neil Robertson
 118, 111  David Lilley
 112  Mark Joyce
 109  Tom Ford
 107  Rod Lawler
 106  Stephen Maguire
 106  Ali Carter
 105  Liang Wenbo
 104  Mark Davis
 102  Yan Bingtao
 100  Zhang Jiankang

Pendant le tournoi 
 140, 110  Liang Wenbo
 133  Peter Lines
 128, 122, 115, 115  Zhao Xintong
 125, 104, 101  Joe Perry
 122  Marco Fu
 121  Jamie Jones
 120  Shaun Murphy
 120  Zhang Yong
 117, 114, 113, 110, 110, 101  Neil Robertson
 115  Fergal O'Brien
 115  Chris Wakelin
 114  Alfie Burden
 110, 109  Stuart Carrington
 110  Ben Woollaston
 106  Mark King
 105  Kyren Wilson
 103  Ricky Walden
 102  Stephen Maguire
 101  Jack Lisowski

Voir aussi 
 Masters de Riga 2017
 Masters de Riga

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Notes et références

Note

Références

Liens externes 
 

Masters de Riga de snooker
Snooker en 2018